Verbinder steht für:
 Verbinder (Technik), diverse gelochte Bauteile
 ein Mittel zur Satzverknüpfung 
 eine Bezeichnung für den Halbstürmer in Fußball-Spielsystemen bis in die 1960er Jahre, auch Verbindungsstürmer
 eine Bezeichnung für den Verbindungshalb, eine Spielerposition in der Rugby Union

Siehe auch:
 Steckverbinder